Japão
 Japoneses — povo do Japão
 Língua japonesa
 Peixe-japonês ou Carassius auratus — espécie de peixe

Desambiguações de gentílicos